Метасома - мінерал, утворений під час вибіркового метасоматозу
 Метасома - задній відділ тіла членистоногих